Harsdörffer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Philipp Harsdörffer (1607–1658), deutscher Barockdichter
 Hans Harsdörffer († 1511), deutscher Münzmeister, Kupferhüttenbesitzer und Metallhändler